Barrio Independencia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio Independencia, Oaxaca, ort, Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, 
 Barrio Independencia, Hidalgo, ort, Tlanchinol, 

Robotskapade Mexikoförgreningar